Чемпиона́т Вы́сшей ли́ги Ла́твии по футбо́лу 1937/38 го́да  () — 17-й чемпионат Латвии по футболу, 11-й под названием «Высшая лига».

Турнирная таблица

Ссылки 
 История статистики на сайте RSSSF 

1937/1938
Футбол в Латвии в 1937 году
Футбол в Латвии в 1938 году